Резолюция 37 Совета Безопасности ООН, принятая 9 декабря 1947 года, адаптировала раздел правил процедуры Совета, регулирующий подачу заявки на членство новых стран.

Резолюция была принята без голосования.

См. также 
Резолюции Совета Безопасности ООН 1—100

Ссылки 
 Текст резолюции на undocs.org

Резолюции Совета Безопасности ООН
Декабрь 1947 года